Boa kan avse:

 BOA – den yta i ett hus som är användningbar för boende, se Boyta
 BoA (1986–), en sydkoreansk sångare, dansare, skådespelare, kompositör och skivproducent
 Boa (klädesplagg) – ett klädesplagg

Ormar
 Boaormar – en familj
 Boa – ett släkte, med kungsboa och ytterligare en art

Geografi

Sverige
Boa, Krogsereds socken
Boa, Okome socken
Boa naturreservat

Indonesien 

 Desa Boa, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,